John Crichton ist der Name folgender Personen:

* John Crichton, 3. Earl Erne (1802–1885), britischer Adliger
 John Crichton, 4. Earl Erne (1839–1914), britischer Adliger
 John Crichton, 5. Earl Erne (1907–1940), britischer Adliger
 John Crichton, 7. Earl Erne (* 1971), britischer Adliger